Wismann ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:

 Wissmann
 Wiesmann